HD 197890 — переменная звезда в созвездии Микроскопа, расположена на расстоянии в 150 световых лет от нас.

HD 197890 делает один оборот за 9 часов 7 минут, за что её прозвали  . Это довольно молодая звезда (ей всего 30 миллионов лет), которая в будущем будет похожа на Солнце. А это говорит о том, что наша звезда в прошлом тоже могла вращаться довольно быстро.

Учёные из исследовательской группы под руководством Уве Вольтера (Uwe Wolter), астронома из обсерватории Гамбурга (Hamburger Sternwarte), впервые смогли реконструировать место вспышки на поверхности похожей на Солнце звезды.

Примечания

Ссылки 
 Мембрана
 Веб-сайт arXiv. Авторы: U. Wolter, J. Robrade, J. H. M. M. Schmitt, J. U. Ness
 Астрономическая база данных SIMBAD
 

Переменные звёзды
197890